Die 1. Liga 1950 war die 16. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 19. März und endete am 19. November 1950.

Modus 
Die Liga wurde auf 12 Mannschaften reduziert. Diese spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1950 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1950
Fußballsaison 1950